Агрия может означать:

 Посёлок санатория «Агрия» — посёлок в Туапсинском районе Краснодарского края, расположенный на мысе Агрия в Чёрном море.
 Агрия (река) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Агрия (мыс) — мыс Агрия, примыкающий к Ольгинской бухте в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Агрия — старое название Бердянской косы в Азовском море.
  — село в Греции, в общине Волос в Фессалии.
  — сорт картофеля, выведенный компанией  при скрещивании  × Semlo.

См. также 
 Аргия